José María Guelbenzu (né en 1944), écrivain espagnol
 Juan María Guelbenzu (1819-1886), pianiste et compositeur espagnol